Johann von Holstein-Kiel  ist der Name folgender Personen:

* Johann I. (von Holstein-Kiel) (um 1229–1263), Graf von Holstein-Kiel aus dem Geschlecht der Schauenburger, siehe Johann I. (Holstein-Kiel)
 Johann II. der Einäugige (von Holstein-Kiel) (1253–1321), Graf von Holstein-Kiel, siehe Johann II. (Holstein-Kiel)
 Johann III. der Milde (von Holstein-Kiel) (ca. 1297–1359), Graf von Holstein-Kiel und von Holstein-Plön aus dem Hause der Grafen von Schauenburg und Holstein, siehe Johann III. (Holstein-Kiel)